Enannatum puede referirse a:

 Enannatum I, rey de la ciudad sumeria de Lagash.

 Enannatum II, rey de la ciudad sumeria de Lagash.